

Geografia

Francia 
 Rueyres – comune nel dipartimento del Lot (Occitania)

Svizzera 
 Rueyres – comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)
 Rueyres-les-Prés – ex comune ora frazione di Estavayer, comune nel distretto della Broye (Canton Friburgo)
 Rueyres-Saint-Laurent – ex comune ora frazione di Gibloux, comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)
 Rueyres-Treyfayes – ex comune ora frazione di Sâles, comune nel distretto della Gruyère (Canton Friburgo)